DMSP steht für:
 eine Algen und Plankton enthaltene Schwefelverbindung, siehe Dimethylsulfoniopropionat,
 ein Wettersatellitenprogramm der US-amerikanischen Streitkräfte, siehe Defense Meteorological Satellite Program

Abkürzung